Глазівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Глазівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Глазівська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район